

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 

 Medicago agropyretorum Vassilcz.
 Medicago alatavica Vassilcz.
 Medicago arabica (L.) Huds.
 Medicago arborea  L. - erba medica arborea o anche ginestrone
 Medicago archiducis-nicolai  Sirj.
 Medicago arenicola  (Hub.-Mor.) E. Small
 Medicago astroites  (Fisch. & C. A. Mey.) Trautv.

B 
 Medicago biflora  (Griseb.) E. Small
 Medicago blancheana  Boiss.
 Medicago brachycarpa  Fisch. ex M. Bieb.

C 

 Medicago caerulea Less. ex Ledeb.
 Medicago cancellata  M. Bieb.
 Medicago carica  (Hub.-Mor.) E. Small
 Medicago carstiensis Wulfen
 Medicago caucasica Vassilcz.
 Medicago ciliaris  (L.) All.
 Medicago constricta  Durieu
 Medicago coronata  (L.) Bartal.
 Medicago crassipes (Boiss.) E. Small
 Medicago cretacea  M. Bieb.
 Medicago cyrenaea Maire & Weiller

 D 

 Medicago daghestanica Rupr. ex Boiss.
 Medicago difalcata Sinskaya
 Medicago disciformis  DC.
 Medicago doliata  Carmign.

E 
 Medicago edgeworthii  Sirj.

F 
 Medicago falcata L.
 Medicago fischeriana  (Ser.) Trautv.

G 

 Medicago glandulosa David
 Medicago glomerata Balb.
 Medicago granadensis  Willd.
 Medicago grossheimii Vassilcz.
 Medicago gunibica Vassilcz.

H 
 Medicago halophila  (Boiss.) E. Small
 Medicago heldreichii E. Small
 Medicago hemicoerulea  Sinskaya
 Medicago heyniana  Greuter
 Medicago hybrida  (Pourr.) Trautv.
 Medicago hypogaea  E. Small

I 

 Medicago intertexta  (L.) Mill.
 Medicago isthmocarpa  (Boiss. & Balansa) E. Small
 Medicago italica  (Mill.) Fiori

K 
 Medicago karatschaia  (A.Heller) A.Heller
 Medicago komarovii  Vassilcz.

L 
 Medicago laciniata  (L.) Mill.
 Medicago lanigera  C. Winkl. & B. Fedtsch.
 Medicago laxispira  Heyn
 Medicago liaosiensis (P.Y. Fu & Y.A. Chen) X.Y. Zhu & Y.F. Du
 Medicago littoralis  Rohde
 Medicago lupulina L.

M 

 Medicago marina L.
 Medicago medicaginoides (Retz.) E. Small
 Medicago meyeri Gruner	
 Medicago minima (L.) L.
 Medicago monantha (C.A.Mey.) Trautv.
 Medicago monspeliaca (L.) Trautv.
 Medicago murex Willd.
 Medicago muricoleptis Tineo

N 
 Medicago noeana  Boiss.

O 

 Medicago orbicularis  (L.) Bartal.
 Medicago orthoceras  (Kar. & Kir.) Trautv.
 Medicago ovalis  (Boiss.) Urb.

P 
 Medicago pamphylica  (Huber-Mor. & Sirj.) E. Small
 Medicago papillosa  Boiss.
 Medicago persica  (Boiss.) E. Small
 Medicago phrygia  (Boiss. & Balansa) E. Small
 Medicago pironae  Vis.
 Medicago platycarpa  (L.) Trautv.
 Medicago plicata  (Boiss.) Sirj.
 Medicago polyceratia  (L.) Trautv.
 Medicago polychroa Grossh.	
 Medicago polymorpha  L.
 Medicago praecox  DC.
 Medicago prostrata  Jacq.

R 

 Medicago radiata  L.
 Medicago retrorsa  (Boiss.) E. Small
 Medicago rhodopea  Velen.
 Medicago rhytidiocarpa  (Boiss. & Balansa) E. Small
 Medicago rigida  (Boiss. & Balansa) E. Small
 Medicago rigidula  (L.) All.
 Medicago rigiduloides  E. Small
 Medicago rostrata  (Boiss. & Balansa) E. Small
 Medicago rotata  Boiss.
 Medicago rugosa  Desr.
 Medicago rupestris  M. Bieb.
 Medicago ruthenica  (L.) Trautv.

S 

 Medicago sativa L. - лекарственное растение
 Medicago sauvagei Nègre
 Medicago saxatilis M. Bieb.
 Medicago schischkinii Sumnev.
 Medicago scutellata  (L.) Mill.
 Medicago secundiflora  Durieu
 Medicago sinskiae Uljanova
 Medicago soleirolii  Duby
 Medicago strasseri  Greuter et al.
 Medicago suffruticosa  Ramond ex DC.

T 

 Medicago talyschensis Latsch.	
 Medicago tenoreana  Ser.
 Medicago tornata (L.) Mill.
 Medicago transoxana Vassilcz.
 Medicago trautvetterii Sumnevicz
 Medicago truncatula  Gaertn.
 Medicago tunetana (Murb.) A.W.Hill
 Medicago turbinata  (L.) All.

V 
 Medicago vardanis Vassilcz.
 Medicago virescens Grossh.

Примечания

Ссылки 

Люцерна
Люцерна